Prey ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Prey (Eure), im Département Eure
 Prey (Vosges), im Département Vosges

Computerspiele:
 Prey (Computerspiel, 2006), Computerspiel von 3D Realms
 Prey (Computerspiel, 2017), Computerspiel von Bethesda Softworks

Fernsehen:
 Prey – Gefährliche Spezies (Prey), US-amerikanische Fernsehserie (1998)
 Prey (Fernsehserie, 2014), britische Fernsehserie (2014)

Filme:
 Prey (1977), britischer Spielfilm von Norman J. Warren (1977)
 Prey (2007), amerikanisch-südafrikanischer Spielfilm von Darrell Roodt (2007)
 Prey – Outback Overkill (Prey), australischer Spielfilm von Oscar D'Roccster, eigentlich George Trumbull Miller (2009)
 Prey – Vom Jäger zur Beute (Proie), französischer Spielfilm von Antoine Blossier (2010)
 Prey (2016), ein niederländischer Film von Dick Maas
 Prey (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Franck Khalfoun (2019)
 Prey (2021), Thriller von Thomas Sieben
 Prey (2022), Science-Fiction-Film von Dan Trachtenberg

Literatur:
 Prey, Originaltitel eines Romans von Michael Crichton, siehe Beute (Roman)

Musik:
 Prey (Album), Studioalbum der Metal-Band Tiamat (2003)

Himmelskörper:
 (6157) Prey, Asteroid des Hauptgürtels

Prey ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Prey (1873–1949), österreichischer Geodät und Astronom
 Edmond Lefebvre du Prey (1866–1955), französischer Jurist und Politiker
 Gertrud Prey (1920–2011), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Florian Prey (* 1959), deutscher Sänger (Bariton)
 Günter Prey (1930–1983), deutscher Politiker, Minister in der DDR
 Hermann Prey (1929–1998), deutscher Sänger (Bariton)
 Johann Leonhard Prey († 1757), deutscher Architekt und Steinmetz
 Joseph Prey, im frühen 17. Jahrhundert tätiger Maler, Bildhauer und Stuckateur, siehe Joseph Proy
 Richard Prey (1908–1953), Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer
 Siegmund Prey (1912–1992), österreichischer Geologe

Siehe auch:
 Bird of Prey
 Pray (Begriffsklärung)